Melinda Warren est un personnage récurrent de la série télévisée Charmed, créée par Brad Kern. Elle n'est apparue que deux fois : dans l'épisode 9 de la saison 1, "La Sorcière de Salem" et dans l'épisode 4 de la saison 3, "Halloween chez les Halliwell".

Rôle 
Melinda Warren est la première vraie sorcière de la lignée des Halliwell. C'est elle qui pour la première fois développe des pouvoirs personnels, les mêmes qui seront transmis de génération en génération. Au cours de sa vie, Mélinda avait développé trois pouvoirs : La Télékinésie (déplacer des objets par la pensée), le pouvoir de Figer où Arrêter le Temps (Ralentir les Molécules) et les Prémonitions (voir dans l'avenir ou le passé). Elle est née le . Fille de Charlotte Warren, elle n'a été accouchée par personne d'autre que... Piper Halliwell, sa lointaine descendante !

C'est elle qui a commencé à rédiger le Livre des Ombres, et avant sa mort, elle a enfermé le sorcier Matthew Tate, son amant qui l'avait dénoncée comme sorcière, après avoir copié ses 3 pouvoirs, la condamnant ainsi au bûcher, dans un médaillon d'étain. Elle donnera naissance à Prudence Warren, qui sera élevée en orpheline par des villageois et elle-même sera sorcière. Les trois sœurs ont fait appel à Melinda pour se débarrasser de son ancien amant, revenu du passé par l'intermédiaire du médaillon, pour se venger de Melinda en détruisant ses descendantes.

Naissance 
Prue, Piper et Phoebe sont envoyées dans le passé pour empêcher que le mal n'envahisse leur famille. Elles réussissent leur mission, en faisant accoucher Charlotte Warren au milieu d'un cercle protecteur. Elles découvrent ensuite que l'enfant n'est autre que Melinda Warren.

Mort 
Melinda Warren est morte sur le bûcher, dénoncée par Matthew Tate. Sur le bûcher, elle a la vision de Piper, Prue et Phoebe, trois sorcières héritant de ses propres pouvoirs et qui détiendront le Pouvoir des Trois.

Magie 
Melinda Warren a employé une formule, et deux ont été utilisées pour elle.

 Enfermer le sorcier Matthew Tate dans un médaillon (formule activée avec une potion) :

À jamais et de tous temps,

Cruel sera ton destin

Tu seras voué au chagrin

Tu seras voué au terrible tourment !

 Ramener Melinda Warren (avec une potion) :

Melinda Warren,

Sang de notre sang,

Toi qui es notre arrière-arrière-arrière-grand-mère

Reviens sur cette terre

 Renvoyer Melinda Warren (sans potion) :

Melinda Warren,

Sang de notre sang,

Nous te laissons t'en aller.

Notes et références

Source 
Hypnoweb, épisodes de Charmed (¹)

Personnage de Charmed
Magicien ou sorcier de fiction

pl:Melinda Warren